Fuck (от fokken, focka):
 Fuck — слово, обозначающее совокупление, является составной частью многих ругательств на английском языке. См. обсценная лексика.
 Fuck — инди-рок группа из США.

См. также 
 Фак

Примечания